Каравайцево — название населённых пунктов:

Россия 
 Каравайцево — деревня в Кувшиновском районе Тверской области.
 Каравайцево — деревня в Угличском районе Ярославской области.